Le montagne di Paulsen sono un gruppo montuoso dell'Antartide facente parte della più grande catena montuosa delle montagne di Sverdrup, di cui costituisce la parte settentrionale. Situata nella Terra della Regina Maud e in particolare in corrispondenza della costa della Principessa Astrid, la formazione si trova a nord delle montagne di Barkley.

Storia 
Le montagne di Paulsen sono state scoperte e fotografate durante la spedizione Nuova Svevia, 1938-39, comandata dal capitano tedesco Alfred Ritscher, il quale le battezzò così in onore di Karl-Heinz Paulsen, un oceanografo facente parte della spedizione.

Note

Collegamenti esterni 
 

Paulsen
Paulsen